Рудолф Бургундски (умро 15. јануарa 936) је био краљ Француске (923—936) и војвода Бургундије (921—923).

Постаје краљ Француске после битке код Суасона 

После побуне племића и свештенства против краља Карла III Простог за краља је 922. изабран Рудолфов таст Робер I Француски. Карло III Прости се није мирио са тим да је свргнут, па је кренуо са војском против узурпатора. У бици код Суасона 923, Карло III Прости је поражен, а краљ Робер I Француски је убијен. Због тога племство бира Рудолфа Бургундског за краља 13. јулa 923. године.

Бургундију је предао на управљање свом брату. Карло III Прости је још представљао претњу, али је на превару ухваћен и утамничен.

Борбе за Лорену 

Рудолфов први поход је био против Хенрика I Птичара. Хенрик I је покушао да анектира Лорену, али Рудолф га је зауставио великом војском. Ипак 925. Хенрик Птичар успева да заузме Лорену. Отада Лорена вековима остаје под немачком контролом. У то доба Рудолф није могао да се одупре, јер је био заузет борбама на другом терену.

Борбе са Викинзима и Норманима 

У то време 924. Викинзи су извели серију напада на Француску. Дошли су до долине Лоаре. Одатле су нападали Бургундију. Французи су успели некако да одбију Викинге, али кад су Викинзи отишли почеле су невоље са Норманима.
То су били Нормани, које је Карло III Прости населио 911. око Руана. Нормани су започели са нападима на околно подручје. Доста племства се укључило у битку против Нормана, али у једној заседи Нормани су ранили краља.

Инвазија Мађара 

У првој инвазији Рудолф је помагао Лују Слепом да се реши Мађара, који су узгрожавали Провансу. Мађари су касније 930. дошли до Ремса, али напустили су то подручје пре доласка краља са војском. Бургундију су напали 935. године. Сам долазак велике француске војске изазвао је њихово повлачење.
Рудолф је тако привремено ослободио Француску и од Викинга и од Мађара.

Проблеми са племством 

Херберт II Вермандоа је држао бившег краља Карла III Простог у заточеништву. Користио је Карла Простог као монету за поткусуривање својих интереса. Тражио је да му син буде надбискуп Ремса, што је и добио.
Рудолф је победио Викинге и после тога је смирио моћ војвода од Аквитаније, а и војвода Нормандије. Успио је да смири и 
Херберта II Вермандоу.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 890.
Умрли 936.
Француски краљеви
Бургундске војводе
Владари у Европи у X веку